Sitzler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Sitzler (1881–1975), deutscher Arbeitsrechtler
 Jakob Sitzler (1851–1927), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Max Sitzler (1875–1952), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialbeamter und Kurator
 Susann Sitzler (* 1970), Schweizer Journalistin und Autorin